Cher (1946) amerikai énekesnő 
Földrajz
 Cher, folyó Franciaországban
 Cher, megye Franciaországban